Isesi-ank ("Isesi živi") bio je princ drevnoga Egipta, sin faraona Džedkare Isesija, a živio je tijekom 5. dinastije. Njegova je majka možda bila kraljica Meresank IV. Bio je nadglednik ekspedicije. Njegova najpoznatija sestra bila je princeza Kekeretnebti, preko koje je bio ujak princeze Tisethor. Pokopan je u Sakari, gdje se nalazi piramida kralja Džozera.

Ime 
Prinčevo ime na hijeroglifima:
<-M17-O34:O34-M17-S34-n:Aa1->

Izvori 
5. dinastija
Prinčevi drevnog Egipta
Peta dinastija drevnog Egipta